USS Mitscher (DDG-35), razarač istoimene klase porinut 1952. i povučen iz operativne uporabe 1978. godine.
USS Mitscher (DDG-57), razarač klase Arleigh Burke porinut 1993. i trenutačno u operativnoj uporabi.